Ралли Корсики 1975 года (официально Tour de Corse - Rallye de France 1975) - девятый этап чемпионата мира по ралли 1975 года, проходивший с 8 по 9 ноября. Это 19-е Ралли Корсики в истории и третье в рамках чемпионата мира. Этап проходил на асфальтовом покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила  и была разделена на .

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1975 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1975 году